Gelsenberg steht für:

 Gelsenberg (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark
 abgekürzt für die Gelsenkirchener Bergwerks-AG, siehe dort